Вейник:

 Вейник () — род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae).
 Вейник, Альберт Иозефович (1919—1996) — советский теплофизик, член-корреспондент Академии наук Белорусской ССР, доктор технических наук, профессор.